Zkratka SVO má více významů:

 Letiště Moskva-Šeremeťjevo – moskevské mezinárodní letiště
 Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů – podmět, přísudek, předmět

Zkratky